Praia de Atalaia (Itajaí) — praia em Santa Catarina
Praia de Atalaia Velha — praia em Aracaju, Sergipe

Ver também
Atalaia

Atalaia